El nombre de Capilla de San José es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como capilla, en advocación a algún santo llamado José.

Capillas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Capilla de San José, en la localidad de Málaga, Málaga;
 Capilla de San José, en la localidad de Onda, Castellón;
 Capilla de San José, en la localidad de Sevilla, Sevilla;
 Capilla de San José de las Hermanitas de los Pobres, en la localidad de Tortosa, Tarragona;
 Capilla de San José, en la localidad de Toledo, Toledo.